Абуов () — казахская фамилия. Известные носители:

 Абуов, Бакыт Казбекович (род. 1989) — казахстанский футболист.
 Абуов, Каиржан Жаксылыкович (род. 1972) — советский и казахстанский футболист, тренер.
 Абуов, Турсын (род. 1936) — советский и казахстанский художник.

Примечания